Энрико Модесто Бевиньяни (; 29 сентября 1841, Неаполь — 29 августа 1903, Неаполь) — итальянский дирижёр, , композитор и импресарио. Учился в Консерватории Сан-Пьетро-а-Майелла у Джузеппе Альбанезе, Сальваторе Лавинья, Джузеппе Лилло и Джузеппе Стаффа. Несмотря на то, что его опера «Катерина Блум» была хорошо принята зрителями и критиками на премьере в Театре Сан-Карло в 1862 году, Бевиньяни никогда больше не писал для сцены, и оставил после себя лишь несколько камерных произведений, фортепьянных сюит и салонных романсов.

В 1864 Бевиньяни переехал в Лондон, где стал главным клавесинистом в Театре Её Величества, также иногда выступал как дирижёр. В 1871 был назначен главным дирижёром Королевской оперы Лондона, и был им до 1878. В 1870-х годах также дирижировал в театре La Fenice. В 1876 дирижировал первой в Лондоне постановкой оперы Джузеппе Верди «Аида».

В 1874—1881 годах работал сначала дирижёром Мариинского театра в Санкт-Петербурге, а затем дирижёром Большого театра в Москве. Довольно долго управлял итальянской оперой в Петербурге, где иногда устраивал и концерты с оркестром и солистами-певцами. Впоследствии по смерти Ивана Шрамека (1874) управлял оперой Московского Большого театра (до 1882 года). По его настойчивому желанию и в его бенефис впервые была поставлена опера Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» (1879). Бевиньяни дирижировал впервые на сцене Большого театра операми «Демон» А. Г. Рубинштейна (1879) и «Снегурочка» (1885) Н. А. Римского-Корсакова. Совместно с французским скрипачом Л. Визентини был инициатором утренних концертов в зале Дворянского собрания при участии солистов и оркестра Итальянской оперы (1879—1889).

В 1883 Император Александр III наградил его крестом Ордена Святого Станислава.

В том же году Бевиньяни переехал в Нью-Йорк и стал дирижёром Метрополитен Оперы, где дирижировал в общей сложности 411 спектаклями, вплоть до ухода из театра в 1900 году из-за проблем с сердцем. В 1890-х годах дирижировал в качестве гостя в Берлинской Государственной опере и Венской Государственной опере.

Бевиньяни увлекал слушателей живостью, темпераментом, мастерством оркестрового аккомпанемента. Написал несколько итальянских романсов, из которых иные имели довольно большую популярность в своё время. Занимался педагогической деятельностью.

После ухода из театра жил в родном Неаполе, где и умер в 1903 году.

Примечания

Литература 
Andrea Sessa, Il melodramma italiano 1861—1900. Dizionario bio-bibliografico dei compositori, Florence, Leo S. Olschki Editore, 2003, p. 48

Ссылки 
 БЕВИНЬЯНИ (Bevignani) Энрико Модесто
 
 Музыкальная Энциклопедия
 Яндекс Словари
 БЕВИНЬЯНИ [Bevignani] Энрико Модесто
 Бевиньяни Энрико Модесто

Персоналии:Большой театр
Дирижёры Мариинского театра